Фудбалски клуб Левски Софија (ПФК Левски София:_Професионални фудбалски клуб Левски Софија) је фудбалски клуб из Софије који се такмичи у Првој лига Бугарске.

Клуб је основан 24. маја 1914, а од 1921. има статус прволигаша. Никад није био пласиран испод шестог места. Своје утакмице од 1963. игра на стадиону Георги Аспарухов у Софији.

Имена и грбови 
Од оснивања до данас променио је више имена:

Успеси 
 Првак Бугарске (26)
 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009.
 Освајач Купа Бугарске (26)
 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007.
 Дупла круна (13)
1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1970, 1977, 1979, 1984, 1994, 2000, 2002, 2007.

 Освајач Суперкупа Бугарске (3)
 2005, 2007, 2009.
 Балкански куп
 Финалиста (1): 1961, 1963.

ФК Левски Софија у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба - levski.bg
 Навијачки сајт - Сектор Б
 Статистика Левског - levskisofia.info

Л
Спорт у Софији